Jméno a příjmení Jaroslav Vodička nese více osob:

 Jaroslav Vodička (fotbalista) (* 1965) – český hráč různých fotbalových klubů z 80. a 90. let 20. století
 Jaroslav Vodička (politik) (* 1948) – český voják a politik